Ча́зов — фамилия. Имеет женскую форму Чазова.

Известные носители:
 Чазов, Борис Алексеевич (1920—2005) — советский и российский географ.
 Чазов, Евгений Иванович (1929—2021) — советский и российский кардиолог, Герой Социалистического Труда (1978).

 Чазова, Ирина Евгеньевна (род. 1961) — российский кардиолог, член-корреспондент РАМН (2011), академик РАН (2016). Дочь Е. И. Чазова.